Сахны — топоним

Украина 
 Сахны — село, Ружинский район, Житомирская область.
 Сахны — село, Конотопский район, Сумская область.
 Сахны — село, Богодуховский район, Харьковская область, село ликвидировано в 1997 году.
 Сахны — село, Летичевский район, Хмельницкая область.